Ponzanesi – abitanti di Ponzano (Civitella del Tronto)
Ponzanesi – abitanti di Ponzano Monferrato
Ponzanesi – abitanti di Ponzano Romano
Ponzanesi – abitanti di Ponzano Superiore
Ponzanesi – abitanti di Ponzano Veneto
Ponzanesi – abitanti di Ponzano di Fermo